Là-haut est une opérette bouffe, livret de Yves Mirande et Gustave Quinson, musique de Maurice Yvain, créée en 1923 aux Bouffes-Parisiens.
 Là-haut (Up) est un long-métrage d'animation en images de synthèse des studios Pixar, sorti en 2009.
 Là-haut est un jeu vidéo édité par THQ, adaptation vidéoludique du long-métrage d'animation de Pixar, sorti en 2009 sur plusieurs plates-formes de jeu.

Romans
 Là-haut est un roman de Pierre Schoendoerffer publié en 1981.
 Là-haut est un roman d’Édouard Rod publié en 1897.

Chanson
 Là-haut est un  de Chimène Badi sorti en 2018.

Voir aussi 
 Là-haut, un roi au-dessus des nuages, un film français de Pierre Schoendoerffer, sorti en 2004.
 Là-haut, la bande originale du long-métrage d'animation du même nom.